Die Saison 2003/04 war die 70. Spielzeit der Serie A1, der höchsten italienischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt dritten Mal in der Vereinsgeschichte der HC Milano Vipers.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der 15 Mannschaften insgesamt 28 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften der Hauptrunde qualifizierten sich für die die Finalrunde, deren Teilnehmer sich alle für die Playoffs qualifizierten, in denen der Meister ausgespielt wurde. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte. Jede Mannschaft erhielt gemäß ihrer Platzierung in der Hauptrunde Bonuspunkte für die Finalrunde.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Turnierplan

Meistermannschaft 
Mark Demetz, Jason Muzzatti – Scott Beattie – Giuseppe Busillo – Mario Chitaroni – Robert Cowie – Dino Felicetti – Armin Helfer – Leo Insam – Patrice Lefebvre – Andrea Molteni – Matteo Molteni – Justin Peca – Alessandro Re – Alessandro Rotolo – Marc Andrè De Carvalho Sarazin – Thomas Sjögren – Matt Smith – Massimo Stevanoni – Gianluca Tomasello – Jason Trinetti – Wjatscheslaw Uwajew – Chris Wells – Bruno Zarrillo; Trainer: Adolf Insam

Weblinks 
 Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)
 Spielzeit bei hockeytime.net (italienisch)

2003
Eishockeysaison 2003/04